Diesch ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Diesch (1880–1957), deutscher Germanist und Bibliothekar
 Eckart Diesch (* 1954), deutscher Segler
 Johann Michael Diesch (1768–1832), württembergischer Verwaltungsjurist
 Jörg Diesch (* 1951), deutscher Segler

Siehe auch:
 Disch